Meynieu ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Meynieu (* 1953), französischer Fußballspieler
 Guy Meynieu (1922–2015), französischer Fußballspieler und -trainer